El término pasta puede referirse a los siguientes artículos:

Alimentación
 Pasta: alimentos preparados con una masa cuyo ingrediente básico es la harina de trigo, mezclada con agua, y a la cual se puede añadir sal, huevo u otros ingredientes, conformando un producto que generalmente se cuece en agua hirviendo.
Pasta marquesa, dulce típico de la repostería navideña de España
Pasta choux, preparación de masa típica francesa de algunos pasteles
Pastas secas, especialidad de repostería
Pasta shacha, condimento chino 
Pasta de gambas, ingrediente común de las cocinas del Sureste de Asia y sur de China
Pasta reale, preparación de repostería
Pasta de tomate, concentrado de tomate sin piel ni semillas 
Pasta de judía fermentada, categoría de alimentos fermentados elaborados a partir de soja molida
Pasta de almendra, es un producto de pastelería hecho de almendra molida y azúcar glas
Pasta de curry, condimento consistente en una pasta a base de hierbas y especias
Pasta de hojaldre, pasta de harina, mantequilla y agua

Personas
 Giuditta Pasta, soprano italiana.
Pasta Dioguardi, actor y comediante argentino

Varios
 Pasta, mezcla de polvos y grasa que se utiliza para el tratamiento de algunas enfermedades dermatológicas.
Pasta cerámica, tipo de mezcla constituida por arcilla, desengrasante y fundente.
Pasta térmica, sustancia que incrementa la conducción de calor entre las superficies de dos o más objetos.
Pasta de soldar, aleación mayoritariamente de estaño microgranulado que mejora la soldadura.
 Pasta dental, dentífrico.
Pasta de cocaína,  droga de bajo costo similar al crack elaborada con residuos de cocaína
 Pasta, serie de televisión surcoreana.